Sonic the Hedgehog (« Sonic le hérisson ») est une série de jeux vidéo créée par Yuji Naka et dont Sonic, le personnage éponyme, est le héros :

 1991 : Sonic the Hedgehog , version 16 bits et Sonic the Hedgehog, version 8 bits ;
 1992 : Sonic the Hedgehog 2  et  Sonic the Hedgehog 2, version 8 bit ;
 1993 : Sonic the Hedgehog CD ;
 1994 : Sonic the Hedgehog 3 ;
 1994 : Sonic the Hedgehog: Triple Trouble ;
 1999 : Sonic the Hedgehog Pocket Adventure ;
 2006 : Sonic the Hedgehog ;
 2010 : Sonic the Hedgehog 4: Episode 1 ;
 2012 : Sonic the Hedgehog 4: Episode 2.

Sont dérivées de l'univers de ces jeux :
 Sonic the Hedgehog (séries télévisées)
 Les Aventures de Sonic (1993-1996),  une série d'animation américaine ;
 Sonic the Hedgehog ou Les Aventures de Sonic, série 2 (1993-1994), une série télévisée d'animation américaine ;
 Sonic le Rebelle (1999-2000), une série d'animation franco-américaine ;
 Sonic X (2003-2005), une série d'animation japonaise.

 Sonic the Hedgehog (films dérivés)
 Sonic, le film, un film américano-japonais réalisé par Jeff Fowler et sorti en 2020 ;
 Sonic 2, le film, suite du film ci-dessus sorti en 2022.

 Sonic the Hedgehog (bandes dessinées)
 Sonic the Hedgehog (Archie Comics) (1993-2017), une bande dessinée ;
 Sonic the Comic Fleetway (1993-2002), une bande dessinée ;
 Sonic the Hedgehog (IDW Publishing) (2018-en cours), la nouvelle bande dessinée officielle de la série.

Divers
 en embryologie, la protéine Sonic hedgehog (SHH) joue notamment un rôle important dans le développement de l'embryon dans le premier mois, et par extension le gène codant la SHH ;
 .